Minnie steht für:

 einen weiblichen Vorname
 den Disney-Charakter Minnie Maus
 einen Roman des deutschen Schriftstellers Hans Werner Kettenbach
 den deutschen Filmtitel des 1989 nach Hans Werner Kettenbach's Romanvorlage entstandenen Thriller Tennessee Nights

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minnie (Kentucky)
 Minnie (Missouri)
 Minnie (West Virginia)

Siehe auch:
 Mini
 Minni